Sokola – polski herb szlachecki

Lokalizacje 

 Sokola – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice 
 Sokola – wieś w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Kłoczew
 Sokola – wieś na Ukrainie (rejon mościski)

Cieki wodne 
 Sokola – struga, dopływ Krępieli
 Sokola – potok, dopływ Wirowej

Zobacz też 
 Sokola Dąbrowa, Sokola Góra, Sokola Perć, Sokola Przełączka, Sokola Turnia, Przełęcz Sokola